Osoby o tym nazwisku:
 Philipp Scharwenka – polsko-niemiecki kompozytor i pedagog
 Xaver Scharwenka – polsko-niemiecki pianista i kompozytor